AATF () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 560 амінокислот, а молекулярна маса — 63 133.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як ацетилювання. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Транскрипційні фактори